Les Voyages Fantastiques de Téo & Léonie forment une série d'albums pour enfants créés en 2015 par Pascal Conicella et Mélanie Corbat. La collection est destinée aux enfants de 5 à 10 ans et se donne pour but de raconter de façon ludique l'histoire, les civilisations et la géographie.
Elle est traduite en anglais, tchèque, grec et chinois.

L'Histoire 
Perdus en pleine Renaissance à la suite de la découverte d’un collier magique, un frère et une sœur désirent par-dessus tout retrouver leurs parents. Attendri par leur quête, Léonard de Vinci les prend sous son aile et tente de les ramener chez eux, quelque 400 ans plus tard.

Chemin faisant, les enfants grandiront et découvriront les coulisses de l’Histoire. Le vieux Léonard, qui croyait avoir déjà tout vu, entame grâce aux enfants la période la plus intense de sa vie.

Le trio improbable nous livre, avec son regard décalé, une vision originale de la vie quotidienne des hommes en d’autres temps et d’autres lieux, leurs façons de communiquer, de cuisiner, de jouer, de créer et de vivre. 

Le monde qui entoure les hommes les a inspirés, mais a aussi attisé leur soif de conquêtes, ou posé des contraintes qu’ils ont contournées de façon parfois stupéfiante. En basant "Les Voyages Fantastiques de Téo & Léonie" sur des faits, des lieux et des personnages réels, nous souhaitons inviter le jeune public à s’étonner et à s’émouvoir des tours de force que certains hommes ont réalisés pour inviter leurs semblables à changer leur vision du monde.

Très loin du cours d’Histoire, "Les Voyages Fantastiques de Téo & Léonie" amèneront les enfants sur des lieux que l’humanité considère comme fondateurs, ou du moins emblématiques.

Certains sites peu connus et pourtant classés au patrimoine mondial par l’UNESCO, ont été témoins d’événements déterminants. Les personnages réels ont parfois joué un rôle capital sans pour autant que l’Histoire ne retienne leurs noms.

Téo et Léonie croiseront leur route, et feront de leur mieux pour les sortir de l’anonymat.

Publications

Livres illustrés 
 Le Collier Magique (2015) - Histoire se déroulant à Amboise au Château du Clos Lucé avec comme personnage principal Léonard de Vinci, Téo, Léonie, Cornelius et le Roi François .
 L'Aube des Temps (2016) Arrivé en plein crétacé, nos aventuriers vont comprendre pourquoi les dinosaures ont disparu à la suite d'une chute de météorite.
 Le Secret des Terres Noires (2017) Aidé par le fameux pirate Thomas Tew avec lequel ils traverseront l’océan Atlantique, nos explorateurs vont découvrir le dernier cimetière de pirate connu de nos jours sur l'ìle de Sainte Marie à Madagascar. 
 Le Trésor d'Anubis (2017) Léonie va souffler aux oreilles de Ptolémee V de rajouter le Grec ancien sur la Pierre de Rosette, pour permettre le déchiffrement des hiéroglyphes. 
 Les Fantômes d'Argile (2018) Nos compères vont aider un vieux potier à constituer l'armée d'argile de l'empereur Qin.
 Les Frasques de Pachacutec (2018) Réconcilier Pachacutec avec son Père, le grand Empereur Inca, n'est pas une chose facile pour de jeunes adolescents.
 Les Exilés de l'Île de Glace (2019) Grâce à Leif Erikson, nos aventuriers vont découvrir le nouveau monde bien avant Amerigo Vespucci ou Christophe Colomb.

Applications Mobile 
 Le Collier Magique (2015)
 L'Aube des Temps (2016)
 Le Secret des Terres Noires (2017)
 Le Trésor d'Anubis (2017)
 Les Fantômes d'Argile (2018)

Les Livres Audio 
Raconté par Benoit Allemane les livres audio sont disponibles sur les ouvrages suivants
 Le Collier Magique (2015)
 L'Aube des Temps (2016)
 Le Secret des Terres Noires (2017)
 Le Trésor d'Anubis (2017)
 Les Fantômes d'Argile (2018)

Jeux vidéo en réalité virtuelle 
 Golden Skull (2016)
 Star Pirates (2017)

Références 

Série de bande dessinée suisse